Termenul „Morgen” se poate referi la:

Morgen, film românesc produs în 2010
Unitate de măsură a suprafaței egală cu ca. 2.000 - 2.500 m²
Denumirea germană a satului polonez Kumielsk
Denumirea unor publicații, sau edituri
Nume de persoane
 Konrad Morgen (1909–1982), jurist și judecător SS
 Kurt von Morgen (1858–1928), explorator german

Vezi și
Morgan